Heenan ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Heenan (1944–2017), US-amerikanischer Wrestler, Wrestling-Manager und Kommentator
 Brian Heenan (* 1937), australischer Bischof
 John C. Heenan (1835–1873), US-amerikanischer Boxer in der Bare-knuckle-Ära
 John Carmel Heenan (1905–1975), Erzbischof von Westminster und Kardinal
 Peter Brian Heenan (* 1961), neuseeländischer Botaniker

Siehe auch:

 Henan (Begriffsklärung)